Те́льманський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Осакаровського району Карагандинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Тельманське.

Населення — 758 осіб (2009; 1191 в 1999, 1221 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Тельманська сільська рада (села Ахметаул, Кутунжук, Тельманське) ліквідованого Молодіжного району.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Осакаровського району